Als Münsterland werden mehrere Landschaften bezeichnet:

 die Region um die Stadt Münster in Westfalen, siehe Münsterland
 das Münsterland um die Städte Cloppenburg und Vechta, südlich von Oldenburg in Niedersachsen, siehe Oldenburger Münsterland
 das Gebiet um Aachen-Kornelimünster, siehe Münsterländchen
 das Gebiet um die elsässische Stadt Munster, siehe Munstertal

Außerdem tragen diese Bezeichnung
 ein Förderverein zur Imagebildung des westfälischen Münsterland und angrenzender Kommunen, siehe Münsterland e.V.
 die angrenzenden Landkreise um die Stadt Münster in Westfalen, siehe Münsterlandkreise
 ein Messe-, Kongress- und Veranstaltungszentrum im westfälischen Münster, siehe Halle Münsterland
 ein Hersteller von Wohnwagen und Caravans, siehe Lord Münsterland Caravan
 eine Raststätte an der Bundesautobahn 1
 ein Handelsschiff zwischen Ostasien und Deutschland (1944 versenkt)
 ein Frachtschiff, das mit anderen Schiffen von 1967 bis 1975 im Großen Bittersee festsaß, siehe Münsterland (Schiff, 1960)
 ein Fährschiff, das zwischen Emden und Borkum verkehrt, siehe Münsterland (Schiff, 1986)
 der ehemalige Landkreis Münster, der auch als Münster-Land bezeichnet wurde
 eine Erlebnisgastronomie in Legden im Kreis Borken, siehe Dorf Münsterland